Stony Run Branch ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stony Run Branch (Williamsburg County), Zufluss zum Black River in South Carolina 
 Stony Run Branch (Lee County), Zufluss zum Black River in South Carolina